DMA har flere betydninger:

 DMA er en forkortelse for prisuddelingen Danish Music Awards.
 DMA er i computerterminologien forkortelsen for Direct Memory Access. Se Direct Memory Access.
 DMA er en forkortelse for brancheforeningen Direct Marketing Association. Se Direct Marketing Association.